

Podio

Qualificazione 
In verde le ginnaste qualificate alla finale; in grigio le ginnaste non qualificatesi per la regola two-per-country; in giallo le riserve.

Classifica finale 

XXX Campionati europei di ginnastica artistica femminile